Armavir peut désigner :
 Armavir, un marz de l'Arménie ;
 Armavir, une communauté urbaine et la capitale de ce marz ;
 Armavir, une communauté rurale de ce marz ;
 Armavir, une cité antique qui était située près de cette actuelle communauté rural ;
 Armavir, une ville du kraï de Krasnodar, en Russie ;
 Armavir, un film soviétique de Vadim Abdrachitov (1991) .

Homonymie de localités